Hasdrubal kan syfta på:

 Hasdrubal (Hannos son) (200-talet f. Kr.), fältherre under första puniska kriget
 Hasdrubal den sköne (död 221 f. Kr.), fältherre under andra puniska kriget
 Hasdrubal Barkas (död 207 f.Kr.), den föregåendes svåger och bror till Hannibal
 Hasdrubal (Gisgos son) (död 202 f.Kr.), fältherre under andra puniska kriget
 Hasdrubal (ryttargeneral) (200-talet f.Kr.), en ryttargeneral som i slaget vid Cannae kommenderade Hannibals vänstra flygel
 Hasdrubal (100-talet f. Kr.), fältherre under tredje puniska kriget